Нина Ивановна Бенашвили () (9 апреля 1916, Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя — 29 января 1993) — советский и грузинский корреспондент, следователь и сценарист. Заслуженный работник культуры Грузинской ССР.

Биография 
Родилась 9 апреля 1916 года в Тифлисе. В 1930 году поступила на экономический факультет ТифлГУ, который она окончила в 1935 году, затем окончила годичные курсы журналистов и впоследствии заочно юридический факультет того же самого университета. С 1935 по 1938 год работала в должности следователя по борьбе с детской беспризорностью, затем специальным корреспондентом журнала Техника молодёжи, а также в Совинформбюро. В качестве сценаристки написала ряд сценариев к мультфильмам, научно-популярным и документальным фильмам, из которых экранизировано 15.

Скончалась 29 января 1993 года.

Вахтанг Бахтадзе со сценаристом Н.И. Бенашвили создал образ современного юного героя, пытливого умельца Самоделкина, друга и советчика детворы в фильмах: «Приключения Самоделкина», «После гудка», «Самоделкин-спортсмен», «Самоделкин в космосе», «Самоделкин под водой», «Самоделкин на выставке», «Подарок Самоделкина».

Фильмография

Сценаристка 
 1957 — Приключения Самоделкина
 1959 — После гудка
 1962 — Самоделкин-спортсмен
 1964 — Нарцисс
 1965 — Отважный Важа
 1966 — Три соседа
 1968 — О мода, мода
 1970 — Ещё раз о моде
 1971 — Самоделкин в космосе
 1972 — Новолуние
 1973 — Игра в домики
 1975 — Девочка и гусь
 1977 — Самоделкин под водой
 1979 — Фантазия
 1980 — Самоделкин на выставке
 1983 — Подарок Самоделкина

Литература 
 Фильмы-сказки. Сценарии рисованных фильмов. Выпуск 6. — М. Искусство, 1961, — 320с. илл.  Нина Бенашвили «Приключения Самоделкина» с.301.
 Асенин С.В. «Мир мультфильма», Рипол Классик, 2013, 310с., с.82, ISBN: 5458305167, 9785458305167

Ссылки 
 Бенашвили Нина Ивановна — animator.ru

Примечания 

Выпускники экономического факультета Тбилисского государственного университета
Сценаристы мультипликации
Заслуженные работники культуры Грузинской ССР